Brahms  je priimek več znanih oseb:

 Caryl Brahms (1901—1982), angleška pisateljica
 Johannes Brahms (1833—1897), nemški skladatelj
 Renke Brahms (*1956), nemški teolog
 William Brahms (*1966), ameriški zgodovinar